Le Championnat du monde d'échecs 1993 peut désigner
 le Championnat du monde d'échecs 1993 (classique) qui opposa Garry Kasparov et Nigel Short, vainqueur du cycle des candidats, ou
 le Championnat du monde de la Fédération internationale des échecs 1993 qui opposa Jan Timman, finaliste du cycle des candidats, et Anatoli Karpov qui avait été éliminé par Short en demi-finale des candidats.

Scission entre la FIDE et la PCA 
Le championnat du monde d'échecs de 1993 est l'un des championnats du monde les plus controversés, le tenant du titre, Garry Kasparov et son challenger, l'Anglais Nigel Short, organisant la finale en dehors du cadre de la Fédération internationale des échecs mais sous la houlette d'une organisation créée à cet effet, la Professional Chess Association.

La FIDE ne reconnait pas ce match parallèle, considère que les deux joueurs se sont exclus du cycle officiel et organise un match de finale entre le demi-finaliste et le finaliste du match des candidats éliminés par Short : Jan Timman et Anatoli Karpov pour le titre de Champion du monde FIDE qui voit la victoire de Karpov.

Cette situation où deux championnats parallèles vont coexister, va perdurer jusqu'au championnat du monde d'échecs 2006.

Cycle de qualification 

Les quatre premiers du tournoi des candidats 1988-1989, Anatoli Karpov, Jan Timman, Arthur Youssoupov et Jonathan Speelman, sont directement qualifiés pour les matchs des candidats. Ils sont rejoints par les onze premiers du tournoi interzonal de Manille en 1990, un système suisse de 64 joueurs : Boris Guelfand, Vassili Ivantchouk, Viswanathan Anand, Nigel Short, Gyula Sax, Viktor Kortchnoï, Robert Hübner, Predrag Nikolić, Leonid Youdassine, Sergueï Dolmatov et Alekseï Dreïev.

Les rencontres sont à élimination directe. En cas d'ex æquo, deux parties supplémentaires sont jouées jusqu'à ce que l'un des joueurs mène.

Les matchs de huitième de finale ont lieu en janvier et en février 1991 à
 Sarajevo (Timman-Hübner, Guelfand-Nikolic),
 Wijk aan Zee (Dolmatov-Youssoupov, Kortchnoï-Sax),
 Riga (Ivantchouk-Youdassine),
 Londres (Speelman-Short) et
 Madras (Dreev-Anand).
Les matchs de quarts de finale ont lieu à Bruxelles en juillet, les demi-finales à Linares en avril 1992 et la finale des candidats à L'Escurial en janvier 1993.

Bibliographie 
  Helmut Pfleger, Hartmut Metz, Schach WM 1993, éd. Olms, 1993
 Nicolas Giffard, Le Nouveau Guide des échecs, éd. Robert Laffont, 2009

1993
Échecs
1991 en Yougoslavie
1991 aux Pays-Bas
1991 en Union soviétique
Sport en Angleterre en 1991
1991 en Inde
Sport en Espagne en 1992
Sport en Espagne en 1993